Lamadrid es una localidad del municipio de Valdáliga (Cantabria, España). En el año 2008 contaba con una población de 428 habitantes (INE). La localidad se encuentra situada a 115 metros de altitud sobre el nivel del mar, y a 6,5 kilómetros de distancia de la capital municipal, Roiz. Aquí se alza el palacio y capilla de Losvia del siglo XVIII.

Localidades de Valdáliga